Tancos steht für:

 Tancos (Vila Nova da Barquinha), Gemeinde in Portugal
 Mihai Tänzer (1905–1993), Fußballspieler